|-
| 23801 Ерікґуставсон (Erikgustafson)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23802) 1998 QA39||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23803) 1998 QE39||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23804 Габер (Haber)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23805) 1998 QB40||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23806) 1998 QD40||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23807) 1998 QM40||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23808 Джошуахаммер (Joshuahammer)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23809 Гасвелл (Haswell)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23810) 1998 QO45||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23811 Коннорівенс (Connorivens)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23812 Джаннузі (Jannuzi)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23813) 1998 QT46||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23814 Бетанілінне (Bethanylynne)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23815) 1998 QF49||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23816 Рохіткамат (Rohitkamat)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23817 Ґокалк (Gokulk)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23818 Метьюлепов (Matthewlepow)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23819 Tsuyoshi||||27 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (23820) 1998 QT69||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23821 Морганмонро (Morganmonroe)||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23822) 1998 QC70||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23823) 1998 QJ70||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23824) 1998 QX72||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23825) 1998 QD73||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23826) 1998 QO73||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23827) 1998 QG74||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23828) 1998 QK76||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23829) 1998 QR77||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23830) 1998 QZ85||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23831 Метмуні (Mattmooney)||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23832) 1998 QW89||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23833 Мауерз (Mowers)||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23834 Мукхопадхьяй (Mukhopadhyay)||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23835) 1998 QF91||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23836) 1998 QS93||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23837 Метьюнанні (Matthewnanni)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23838) 1998 QB96||||19 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23839) 1998 QO100||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (23840) 1998 QP100||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (23841) 1998 QG102||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (23842) 1998 QM106||||25 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (23843) 1998 QU106||||25 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 23844 Раґгвендра (Raghvendra)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23845) 1998 RB||1998 RB||2 вересня 1998||Обсерваторія Дінік||Ацуші Суґіе
|-
| (23846) 1998 RF||1998 RF||1 вересня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (23847) 1998 RC1||||12 вересня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (23848) 1998 RJ1||||10 вересня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (23849) 1998 RA19||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23850 Рамасвамі (Ramaswami)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23851 Роттман-Янґ (Rottman-Yang)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23852 Лорірумкер (Laurierumker)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23853) 1998 RZ35||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23854 Рікшаффер (Rickschaffer)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23855 Брендоншіг (Brandonshih)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23856) 1998 RU47||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23857) 1998 RT50||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23858 Амбросесоен (Ambrosesoehn)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23859) 1998 RX55||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23860) 1998 RU56||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23861 Бенджамінсонґ (Benjaminsong)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23862) 1998 RU59||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23863) 1998 RB62||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23864) 1998 RP64||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23865 Карлсорсен (Karlsorensen)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23866) 1998 RC69||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23867 Катсото (Cathsoto)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23868) 1998 RA73||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23869) 1998 RF74||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23870) 1998 RW75||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23871) 1998 RC76||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23872) 1998 RH76||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23873) 1998 RL76||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23874) 1998 RB77||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23875 Струбе (Strube)||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (23876) 1998 RZ79||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 23877 Gourmaud||1998 SP||16 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (23878) 1998 SN2||||18 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 23879 Demura||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 23880 Тхон'іль (Tongil)||||18 вересня 1998||Обсерваторія Юньчунь||Тай-Хюн Лі
|-
| (23881) 1998 SP7||||20 вересня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 23882 Fredcourant||||22 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (23883) 1998 SL12||||21 вересня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| 23884 Каренгарві (Karenharvey)||||20 вересня 1998||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (23885) 1998 SE13||||16 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 23886 Toshihamane||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 23887 Shinsukeabe||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 23888 Daikinoshita||||18 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 23889 Германнграсман (Hermanngrassmann)||||26 вересня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 23890 Quindou||||22 вересня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (23891) 1998 SC49||||23 вересня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (23892) 1998 SH49||||23 вересня 1998||Королівська обсерваторія Бельгії||Тьєрі Повель
|-
| 23893 Lauman||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 23894 Arikahiguchi||||16 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 23895 Akikonakamura||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 23896 Tatsuaki||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 23897 Daikuroda||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (23898) 1998 SG60||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (23899) 1998 SE61||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 23900 Urakawa||||17 вересня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|}

23800